Булонь () — французская фамилия:
 Булонь, Бон Старший (1649—1717) — французский живописец, гравер и педагог эпохи барокко, сын Луи Булоня Старшего.
  (1690—1769) — французский политик и судья.
 Булонь, Женевьева (; 1645—1708) — французская художница эпохи барокко, дочь Луи Булоня Старшего.
 Булонь, Жорж (род. 1917) — французский футболист и тренер.
 
 Булонь, Мадлен (1646—1710) — французская художница эпохи барокко, дочь Луи Булоня Старшего.